Le bilan saison par saison de Oud-Heverlee Louvain (féminines)  retrace le parcours du club de football d'Oud-Heverlee Louvain (féminines) depuis 1993.

Saison par saison

Notes 

 ¹ BeNe Ligue Rouge
 ² BeNe Ligue B
 ³ Super League phase régulière
 ⁴ Super League play-offs 2
 ⁵ Super League

Statistiques

Championnat de Belgique
 Au total, OHL a joué 17 saisons en D1, disputé 496 rencontres, remporté 607 points, gagné 173 fois, fait match nul 88 fois, perdu 259 fois, inscrit 752 buts et en a encaissé 854.

  : -
  : -
  : -
  : 1 fois
  : -
 Top 3 : -
 Top 5 : 1 fois

BeNe Ligue
 OHL a joué 3 saisons, disputé 78 rencontres, remporté 63 points, gagné 17 fois, fait match nul 21 fois, perdu 25 fois, inscrit 74 buts et en a encaissé 183.

  : -
  : -
  : -
  : -
  : -
 Top 3 : -
 Top 5 : -

Super League
 OHL a joué 2 saisons, disputé 44 rencontres, remporté 28 points, gagné 7 fois, fait match nul 5 fois, perdu 32 fois, inscrit 29 buts et en a encaissé 119.
  : -
  : -
  : -
 Top 3 : -

Articles connexes 

 Classement total du Championnat de Belgique
 Championnat de Belgique
 Coupe de Belgique
 BeNe Ligue
 Super League

Liens externes 

  Site officiel

Oud-Heverlee Louvain
Oud-Heverlee Louvain